Leila Lopes peut désigner :
 Leila Lopes (1959-2009), une actrice, journaliste et présentatrice de télévision brésilienne ;
 Leila Lopes (1986-), une femme angolaise couronnée Miss Univers 2011.